Terberger ist der Familienname folgender Personen: 
 Hermann Terberger (1892–1975), deutscher Unternehmensleiter
 Thomas Terberger (* 1960), deutscher Prähistorischer Archäologe